Tofu est un nom commun ou un acronyme qui peut désigner :

Alimentaire 

 Tofu, un aliment d'origine chinoise.

Informatique 

 TOFU (Usenet et Internet), une façon de répondre à un message sur des réseaux informatiques
 TOFU (logiciel), un programme d'affichage en colonnes d'un texte non formaté
 TOFU (Monstre), un monstre présent dans le jeu Dofus.
 Tofu, en typographie sont les carrés affichés quand aucune police ne supporte un caractère.

Homonymie
Homonymie d'acronyme